Пе́рсия может означать:
 наименование Ирана, постоянно использовавшееся в западных странах до 1935 года.
 латинизированное название исторической области Парс, ныне Фарс (древнеперс. Парсуаш; древне-греч. Персида), в южном Иране на берегу Персидского залива (историческая родина персов и персидского языка, а также колыбель иранской государственности), по наименованию которой и был назван впоследствии ряд созданных персами государств (Ахменидская империя, империя Сасанидов).
 краткое наименование в исторической литературе, а также в персидском языке ( — pershiyâ), для обозначения иранских государств, существовавших до арабского завоевания:
 Держава Ахеменидов (550—330 до н. э.);
 Империя Сасанидов (224—651 н. э.);
 имя:
 Персия Джессика Уайт

См. также 
 Персидская империя (значения)